Иван Тарасович Гончар (; ) — украинский советский мастер народной художественной керамики.

Биография 
Иван Гончар родился в 1888 году в селе Крищинцы Брацлавского уезда Подольской губернии Российской империи (ныне Тульчинский район Винницкой области Украины). Происходил из семьи потомственных гончаров. Он был младшим из шести братьев. Гончарному мастерству Ивана, как и его братьев, обучил отец. В 16 лет он начал украшать крышки сосудов лепными фигурками. Четыре года прослужил в царской армии, в музыкантской команде.

До Октябрьской революции изготавливал преимущественно керамические игрушки из поливной глины (птички, собачки, лошадки и тому подобное), отличающиеся непосредственностью и знанием природы. С 1919 года участвовал в художественных выставках.

Среди выполненных Иваном Гончаром фигурок из поливной глины «Будённовец», «Всадник» (несколько вариантов, 1920-е годы), «Челюскинцы». Выполнил ряд работ острой сатирической направленности, в том числе посвящённых помещикам и чиновникам Российской империи: «Один с сошкой, семеро с ложкой» (1916), «Арест буржуев» (1920), «Белые бегут» (1921), «Паны на прогулке» (1935), «За столом» (1936), «Переполох» (1937). Эти работы могут быть отнесены к жанру политической карикатуры. Многие его работы представляют собой насыщенные тонким юмором иллюстрации к народным сказкам и басням: «Звери-музыканты» (1935), «Как мыши кота хоронили» (1936), «Обезьяний оркестр», расположившийся на стенках горшка, и тому подобное. Ряд юмористических композиций Ивана Гончара посвящён литературным произведениям: «Демидовые вареники» Л. Глебова (1935—1936) и «Сказка о попе и его батраке Балде» А. Пушкина (1937). Автор декоративных сосудов, украшенных рельефным лепным орнаментом и ваз с горельефами: «Баранчик» (сосуд, поливная глина, 1935), «Баран чёрный» (сосуд, майолика, 1936), «Музыканты» (ваза, майолика, 1936) и другие. В творчестве Ивана Гончара нет подражания другим мастерам, оно самобытно и изобретательно.

В 1935—1941 годах преподавал в экспериментальных мастерских при Киевском музее украинского искусства на территории Киево-Печерской лавры. Умер в 1944 году в родном селе.

Произведения Ивана Гончара экспонировались на выставках в Киеве, Москве, Ленинграде, а также в Париже и Венеции. Более пяти тысяч работ Ивана Гончара находятся в собрании Государственного музея декоративного украинского искусства, других музеев и частных коллекций.

Оценки 
Художник Александр Герасимов так отзывался о творчестве Ивана Гончара:

Положительно оценивал творчество Ивана Гончара и художник Натан Альтман:

Цитаты 
В 1938 году Иван Гончар вспоминал:

Награды и звания 
 Заслуженный мастер народного искусства УССР (1936)

Галерея работ

Примечания

Литература 
 Мусiєнко П. Н., Iван Гончар, К., 1952. 

Скульпторы СССР
Скульпторы Украины
Художники-керамисты СССР
Художники-керамисты Украины